129 rok naszej ery
 129 rok przed naszą erą
 129 liczba naturalna
 gromada otwarta NGC 129
 planetoida (129) Antigone
 misja promu kosmicznego STS-129
 droga wojewódzka nr 129
 linia kolejowa nr 129
 Sonet 129 Williama Shakespeare'a
 Psalm 129
 samolot Henschel Hs 129
 katastrofa lotu Air China 129
 krążownik USS "Tulsa" (CA-129) 
 filatelistyka: blok 129 i seria 3677-3678 - Kraków - Europejskie Miasto Kultury roku 2000